Karakterek
 Mike, a kislovag, mesehős szereplő.

Tévéfilmek
 Mike, a kislovag – Utazás a Sárkány-hegyre, 2014-ben bemutatott amerikai 3D-s számítógépes animációs fantasyfilm.

Tévéfilmsorozatok

 Mike, a kislovag, 2011-től 2014-ig futott kanadai–angol televíziós 3D-s számítógépes animációs természetfeletti sorozat.